Fuxing () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Fuxing w 2016 roku liczyła 11 192 mieszkańców – 5091 kobiet i 6101 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 3756, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,98 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua